Ио́сиф Лео́нтьевич Бра́уде (, Борисов — , Москва) — русский и советский юрист, доктор юридических наук. Специалист по гражданскому и градостроительному праву, написал ряд работ по корпоративному праву и гражданскому процессу.

Биография 
Родился в семье мещанина Леона Ефимовича Брауде, занимавшегося лесоторговлей, и Цецилии Соломоновны Брауде (урожденной Бененсон). Брат Исаака Леонтьевича Брауде.

Детские годы провел в Минске, там же в 1908 году окончил гимназию.

Не был принят в университет в царской России, в связи с чем учился за границей. Слушал лекции в Берлинском и Лейпцигском университетах. В 1913 году окончил Лейпцигский университет со степенью доктора права, защитив диссертацию на немецком языке о коммандитистах в товариществе на вере. Диссертация была опубликована в Берлине под названием «Der Kommanditist im Dienste seiner Gesellschaft».

Поскольку диплом зарубежного университета не давал права заниматься юридической практикой в Российской империи, в 1915 году И. Л. Брауде экстерном окончил юридический факультет Императорского Харьковского университета.

В 1915—1916 годах — помощник присяжного поверенного в Москве. В 1916–1917 годах работал в Земгоре (в Москве и Тифлисе). В 1917 году заболел тропической малярией и уехал в Кременчуг, куда перебрались его родители, ставшие беженцами Первой мировой войны.

После Октябрьской революции работал в ряде хозяйственных организаций Ялты и Харькова. В 1921 году вернулся в Москву, работал юрисконсультом Главного управления по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности (Главсельпрома) ВСНХ РСФСР, государственного акционерного общества «Мельстрой» Главного управления машиностроения и металлообработки ВСНХ СССР (1921—1930).

Занимался адвокатурой, являясь членом Московской губернской коллегии защитников, в 1924—1928 годах преподавал на курсах коллегии. В 1926—1930 годах преподавал на факультете советского права 1-го МГУ.

В 1931—1934 годах — юрисконсульт Мособлисполкома. В 1934—1946 годах — старший юрисконсульт, заведующий юрбюро протокольной части аппарата президиума Моссовета и Мосгорисполкома.

В 1938—1940 годах преподавал в Московском юридическом институте. Там же в 1940 году защитил диссертацию на тему «Основные правовые вопросы реконструкции городов» на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

В 1942—1954 годах — доцент юридического факультета МГУ. Читал спецкурс по жилищному законодательству, работал на организованной в 1942 году кафедре земельного и колхозного права факультета, принимал участие в написании университетского учебника «Земельное право» (1949), впоследствии изданного в Китае и Румынии.

В 1945—1947 годах — доцент Московского инженерно-экономического института.

С ноября 1946 года — старший научный сотрудник Всесоюзного института юридических наук (ВИЮН), в котором работал до конца жизни. Был ученым секретарем института.

В 1948 году, в самом начале кампании по борьбе с космополитизмом, защитил в ВИЮН диссертацию на тему «Право на строение (строение как объект права)» на соискание ученой степени доктора юридических наук. Однако Высшая аттестационная комиссия СССР не утвердила И. Л. Брауде в докторской степени, а его диссертация была подвергнута критике в печати:

Доцент И. Л. Брауде в своей работе на весьма актуальную тему «Право на строение (строение как объект права)» некритически отнесся к высказываниям буржуазных юристов, пытался применить их лженаучные выводы к советским условиям. Он положил в основу исследования важнейших институтов советского гражданского права антинаучные концепции немецкого юриста  и его последователей, вследствие чего, конечно, не смог разрешить вопросов, входящих в круг избранной им темы. Между тем эта работа была допущена к защите на соискание ученой степени доктора юридических наук, и совет Всесоюзного института юридических наук единогласно высказался за присуждение тов. Брауде ученой степени.

Доктором наук ученый стал лишь после прекращения борьбы с космополитизмом — в 1954 году, защитив диссертацию уже на другую тему — «Правовое регулирование капитального строительства в СССР».

В июне 1951 года вместе с другими научными сотрудниками ВИЮН — К. А. Граве и Г. Н. Полянской — подписал письмо в адрес Комиссии законодательных предположений Совета Национальностей Верховного Совета СССР, в котором предлагалось отменить ранее введенный запрет воспроизводить в открытой печати и делать ссылки на опубликованные акты Совета министров СССР (как изданные для служебного пользования).

Принимал участие в составлении главы «Гражданское право» части IV учебника ВИЮН «Всеобщая история государства и права», посвященной Новейшему времени (1947). Соавтор двух томов 15-томного «Курса советского гражданского права» — «Жилищное право» (1956) и «Отдельные виды обязательств» (1954).

В 1957—1958 годах работал над проектом Гражданского кодекса РСФСР. Написал общетеоретическую работу «Очерки законодательной техники» (1958), ставшую первым в советской юридической литературе монографическим исследованием законодательной техники.

По воспоминаниям коллег, в совершенстве владел иностранными языками, был театралом. Жил по адресу: Спиридоньевский переулок, дом 12, квартира 1.

Скоропостижно скончался 27 апреля 1960 года. Похоронен на Введенском кладбище (4 уч.).

Награды 
И. Л. Брауде имел государственные награды:
 медаль «За оборону Москвы» (1944);
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945);
 медаль «В память 800-летия Москвы» (1948).

Основные труды

Монографии и брошюры

Сборники

Статьи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (в соавт.)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Доктора права
Специалисты по гражданскому праву
Авторы учебников права
Похороненные на Введенском кладбище